Există următoarele persoane cu numele de Ferenc Juhász

 Ferenc Juhász (scriitor)
 Ferenc Juhász (politician)
 Ferenc Juhász (scientolog)
 Ferenc Juhász (actor)